Исмикилпан има више значења:

 Општина Исмикилпан (Идалго), општина у савезној држави Идалго у Мексику
 Исмикилпан (Исмикилпан, Идалго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику